Svjetski kup u vaterpolu 2018. 16. je izdanje ovog natjecanja koje se održava svake četiri godine. Održalo se u Berlinu u Njemačkoj od 11. do 16. rujna 2018. Branitelj naslova je Srbija. Svjetski kup u vaterpolu jedino je veliko natjecanje koje Hrvatska nikada nije osvojila.

Branitelj naslova bila je Srbija. Svoj četvrti naslov u povijesti, prvi nakon 19 godina, osvojila je Mađarska. Australija, čiji je izbornik hrvatski stručnjak Elvis Fatović, osvojila je svoje prvo ikad srebro na bilo kojem vaterpolskom natjecanju.

Sastavi momčadi 

  - Marko Bijač, Ivan Marcelić, Andro Bušlje, Marko Macan, Hrvoje Benić, Luka Lončar, Josip Vrlić, Xavier García, Andrija Bašić, Lovre Miloš, Loren Fatović, Anđelo Šetka, Ante Vukičević, izbornik Ivica Tucak
  - Dimitrije Rističević, Lazar Dobožanov, Dušan Mandić, Nikola Jakšić, Viktor Rašović, Strahinja Rašović, Radomir Drašović, Sava Ranđelović, Nemanja Vico, Đorđe Lazić, Ognjen Stojanović, Mateja Asanović, Gavril Subotić, izbornik Dejan Savić

Turnir

Skupina A

Skupina B

Izbacivanje

Bilješke 

Srbija je prva u skupini, a ne Hrvatska, zbog bolje razlike u pogocima protiv SAD-a.

Izvori 

2018
 2018
Šport u Berlinu